Sven le Croisé ( ; ˈsfen ˈkɔːsfɑːə ; vers 1050 – 1097) est un croisé danois prince de la maison d'Estridsen.

Sven est né au Danemark, fils du roi , et époux de Florine de Bourgogne, elle-même femme croisée. Il est connu pour avoir participé à la Première croisade, principalement en combattant les Turcs. Sur le chemin de Jérusalem en 1097, il est attaqué par les Turcs de même que  autres chevaliers danois. Les Danois perdent la bataille et Sven est tué.

Généalogie

Références 

Personnalité danoise du XIe siècle
Personnalité de la première croisade
Maison d'Estridsen
Date de naissance incertaine (XIe siècle)
Décès en 1097
Militaire danois mort au combat
Sven